Лариса Нейланд і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Нейланд, яка виступала в парі з Ренне Стаббс.

Нейланд і Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі з рахунком 6–4, 6–7, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Хіракі Ріка /  Фан Лі (1-ше коло)
 Їда Ей /  Мая Кідовакі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1994 Asian Open Doubles Draw

Asian Open (теніс)
Тур WTA 1994